Степане́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Степаненко, Анатолий Григорьевич (род. 1949) — советский трековый велогонщик.
 Степаненко, Антон Евгеньевич (род. 1965) — российский военный журналист, телеведущий.
 Степаненко, Аркадий Степанович (1889—1938) — украинский политический деятель.
 Степаненко, Валерий Валерьевич (род. 1998) — украинский футболист.
 Степаненко, Василий Васильевич (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Степаненко, Вячеслав (род. 1977) — латвийский юрист и политик.
 Степаненко, Галина Олеговна (род. 1966) — российская балерина.
 Степаненко, Георгий Макарович (1866—?) — русский инженер.
 Степаненко, Григорий Иванович (1917—1988) — Герой Советского Союза.
 Степаненко, Евдокия Денисовна (род. 1926) — Герой Социалистического Труда, доярка.
 Степаненко, Екатерина Николаевна (род. 1983) — российская футболистка.
 Степаненко, Елена Григорьевна (род. 1953) — юмористка.
 Степаненко, Иван Никифорович (1920—2007) — советский лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 Степаненко, Игорь Дмитриевич (1914—1997) — советский партийный деятель.
 Степаненко, Михаил Борисович (1942—2019) — советский композитор.
 
 Степаненко, Олег (род. 1939) — советский легкоатлет-барьерист.
 
 
 Степаненко, Сергей Анатольевич (род. 1981) — российский футболист.
 Степаненко, Степанида Михайловна (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Степаненко, Тарас Николаевич (род. 1989) — украинский футболист.
 Степаненко, Юлия Сергеевна (род. 1977) — латвийский политик и общественный деятель, депутат 12-го и 13-го Сеймов Латвии, председатель партии «Суверенная власть».

См. также